Orient und Occident ist der Name folgender Zeitschriften:

 Orient und Occident (Zeitschrift, 1862), vom Indologen Theodor Benfey herausgegebene Zeitschrift (1862–1866)
 Orient und Occident (Zeitschrift, 1929), Zeitschrift zu religionsphilosophischen Themen (1929–1934)